|-
| 158401 - ||  || 18 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158402 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158403 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158404 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158405 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158406 - ||  || 18 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158407 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 158408 - ||  || 10 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 158409 - ||  || 7 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158410 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158411 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158412 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158413 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158414 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158415 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158416 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158417 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158418 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158419 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158420 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158421 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158422 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158423 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158424 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158425 - || 2002 BA || 16 ianuarie 2002 || Oaxaca || 
|-
| 158426 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158427 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158428 - ||  || 25 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158429 - ||  || 26 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158430 - ||  || 3 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158431 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158432 - ||  || 8 februarie 2002 ||  || , 
|-
| 158433 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158434 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158435 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158436 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 158437 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158438 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158439 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158440 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158441 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158442 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158443 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158444 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158445 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158446 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158447 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158448 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158449 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158450 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158451 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158452 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158453 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158454 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158455 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158456 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158457 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158458 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158459 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158460 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158461 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158462 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158463 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158464 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158465 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158466 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158467 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158468 - ||  || 15 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158469 - ||  || 14 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158470 - ||  || 4 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158471 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158472 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 158473 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158474 - ||  || 14 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 158475 - ||  || 13 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158476 - ||  || 3 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158477 - ||  || 13 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158478 - ||  || 18 februarie 2002 ||  || 
|-
| 158479 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158480 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158481 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158482 - ||  || 20 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158483 - ||  || 16 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158484 - ||  || 16 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158485 - ||  || 20 februarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 158486 - ||  || 10 martie 2002 ||  || 
|-
| 158487 - ||  || 11 martie 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 158488 - ||  || 4 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158489 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 158490 - ||  || 5 martie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 158491 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158492 - ||  || 10 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158493 - ||  || 9 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158494 - ||  || 11 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158495 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158496 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158497 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 158498 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158499 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 158500 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-